Жан-Мари Пумейроль (; род. 1946, ) — французский .

Биография 
Окончил Академию изобразительных искусств в Бордо, живёт и работает в По.

Эстетика Пумейроля близка к сюрреализму. Ранние работы носят откровенно эротический характер: первая книга об искусстве Пумейроля (собственно, репродукции 30 работ с комментариями и увеличенными деталями), принадлежащая искусствоведу Раймону Борду, вышла в 1972 году с подзаголовком «Эротические рисунки» (). В дальнейшем Пумейроль в большей степени работал в пейзажном жанре.

Литература 
 Raymond Borde. «Dessins Erotiques» de Jean-Marie Poumeyrol. — Eric Losfeld Editeur, 1972.
 Poumeyrol'' Out of Nowhere. — Bernard Letu Editeur, 1978.
 Poumeyrol «Peintures et Dessins». — Editions Baal-Natiris, 1981.
 Poumeyrol «Peintures 1982—1986». — Editions Natiris, 1987.
 Poumeyrol «Peintures 1986—1990». — Editions Ramsay, 1991.
 Poumeyrol «Peintures 1971—2001». Texte de Michèle Heng. — Editions Atlantica, 2002.

Ссылки 
 Страница Жана-Мари Пумейроля на сайте Виртуальный музей
 Страница Жана-Мари Пумейроля на сайте Art Actif
 Жан-Мари Пумейроль. Автобиография // «Analog Plenum», № 38 (сентябрь-октябрь 1999).
 Галерея Пумейроля на «Тёмном искусстве»

Художники-пейзажисты Франции